Фамилија Коронел има више значења:

 Фамилија Коронел, Ехидо Кампече Парсела Очента и Нуеве (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Коронел, Колонија Теколоте Батакез (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику